Mount Noel kan avse följande:

 Mount Noel, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Noel, British Columbia, ett berg i Kanada